Харар

 Харар — армянское название села Ашагы Фараджан в Лачинском районе Азербайджана.
 Харар — старое название города Харэр на юге Эфиопии.